Abwasserrinne oder Abflussrinne steht für:
 Abwasserrohr
 Gosse, eine Abwasserrinne in der Straßenmitte von mittelalterlichen Städten

Siehe auch